Praetorius hace referencia a varios artículos:

Astronomía
(4889) Praetorius, asteroide.

Personas
Michael Praetorius, compositor y organista alemán del Renacimiento tardío y autor del Syntagma musicum;
Hieronymus Praetorius, compositor del norte de Alemania y organista del Renacimiento tardío
Johannes Praetorius, matemático y astrónomo de Bohemia;
Matheus Praetorius, etnógrafo lituano.
Anton Praetorius, teólogo reformado;